Shanklin bezeichnet:
 Shanklin, englisches Seebad

Shanklin ist der Familienname folgender Personen:
 George S. Shanklin (1807–1883), US-amerikanischer Politiker
 James Shanklin (* 1967), US-amerikanischer Schauspieler
 Ronnie Shanklin (1948–2003), US-amerikanischer Footballspieler
 Tom Shanklin (* 1979), walisischer Rugbyspieler
 Wayne Shanklin (1916–1970), US-amerikanischer Filmmusiker

Sonstiges:
 Shanklin-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika